Krasica est un toponyme qui peut désigner :
Krasica, une localité de Croatie située dans la municipalité de Bakar, comitat de Primorje-Gorski Kotar ;
Krasica, une localité de Croatie située dans la municipalité de Buje, comitat d'Istrie.